Cleynaerts steht für:
 Nicolaes Cleynaerts (1493–1542), belgischer Gelehrter
 (43843) Cleynaerts, Asteroid des Hauptgürtels